EDC est un sigle qui peut désigner :
 Every Day Carry, les objets que l'on porte sur soi tous les jours ;
 boîte de vitesses robotisée EDC ;
 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens ;
 École des dirigeants et créateurs d'entreprise ;
 École des chartes ;
 épreuve directe de compatibilité ;
 Export Development Canada, une agence d'assurance crédit canadienne ;
 Electricity Development Corporation, une société énergétique camerounaise ;
 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide, une molécule ;
 Études de communication, une revue scientifique spécialisée dans les sciences de l’information et de la communication ;
 Electric Daisy Carnival, un événement d'EDM et musiques électroniques qui a lieu dans plusieurs pays du monde ;
 EDC, le premier album du groupe de rock alternatif Satchel.
Épisode dépressif caractérisé : La dépression majeure, aussi appelée dépression clinique ou caractérisée, consiste, selon les critères diagnostiques du DSM-5 (1), en un épisode dépressif qui tranche avec le fonctionnement habituel de la personne et qui est caractérisé par une humeur dépressive et/ou une perte d'intérêt pendant au moins deux semaines
 Electronic Data Capture,  système de saisie électronique de données conçu pour la collecte de données cliniques sous format électronique destiné principalement à des essais cliniques sur l'être humain.